Список видів зерноїдів Словаччини є дійсним станом на 2015 рік. До нього внесено 43 види підродини Bruchinae (11 з них розглядаються як алохтонні види), а існування додаткових 4 видів залишається невизначеним .

Список 
Категорії алохтонних Bruchinae:

Посилання 

Фауна Словаччини
Списки твердокрилих
Зерноїди